Мацково — название населённых пунктов.

Россия 
 Мацково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Мацково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Мацково — село в Глуховском районе Сумской области.

См. также 
 Мацко
 Мацкевич